Уильям Буршье () — несколько представителей рода Буршье:

 Уильям Буршье (умер в 1375 году) — английский рыцарь, второй сын Роберта Буршье, 1-го барона Буршье.
 Уильям Буршье (около 1374 — 28 мая 1420) — английский рыцарь и дипломат, член парламента Англии от Эссекса в 1404 году, 1-й граф д’Э с 1419 года, констебль Лондонского Тауэра с ноября 1415 года, сын предыдущего.
 Уильям Буршье (около 1412 — около 1470) — английский аристократы, 9-й барон Фицуорин в 1449—1469 годах, сын предыдущего.
  (умер 12 июля 1623) — английский аристократ, 3-й граф Бат и 13-й барон Фицуорин с 1560 года.
 Уильям Буршье  (умер в 1480) — английский аристократ, виконт Буршье с 1461, старший сын Генри Буршье, 1-го графа Эссекса.